Кратер Ра́бби Леви́ () — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь средневекового еврейского астронома, математика, раввина и философа рабби Леви́ Бен Гершо́ма (Ральбага) (1288—1344) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 году. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Цельсий на западе; кратеры Загут и Линденау на севере; кратер Риччи на юго-востоке и кратер Бюшинг на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 82,4 км, глубина 2480 м.

Кратер Рабби Леви имеет близкую к циркулярной форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и трудно различим, северо-западная и северо-восточные части вала спрямлены, восточная и юго-западные части вала перекрыты скоплениями небольших кратеров. Внутренний склон неравномерный по ширине, максимальную ширину имеет в восточной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1360 м, объем кратера составляет приблизительно 6100 км³. Дно чаши относительно ровное, в западной части чаши располагаются четыре чашеобразных сателлитных кратера - Рабби Леви A, L, M и D (см. ниже).

Сателлитные кратеры 

 Сателлитные кратеры Рабби Леви H и J включены в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

 Сателлитные кратеры Рабби Леви F и R включены в список кратеров с темными радиальными полосами на внутреннем склоне Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Рабби Леви на карте LAC-113.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны